Bangladesh
 Saidpur – città della divisione di Rangpur
 India
 Saidpur – città del distretto di Budaun, Uttar Pradesh
 Saidpur – città del distretto di Ghazipur, Uttar Pradesh